Konstanty Górski (1826–1898) – pisarz wojskowy, historyk polskiej wojskowości
 Konstanty Górski (pisarz) (1862–1909) – pisarz, historyk sztuki
 Konstanty Górski (1827–1901) – ziemianin, polityk
 Konstanty Górski (Konstanty Gorski) (1868-1934) – malarz, ilustrator